Mužská čtyřhra Aircel Chennai Open 2017 probíhala v prvním lednovém týdnu roku 2017. Do deblové soutěže čennaíského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-rakouský pár Fabrice Martin a Oliver Marach, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. Martin nastoupil do paralelně hraného turnaje Qatar ExxonMobil Open v Dauhá.

Vítězem se stal indický nenasazený pár Rohan Bopanna a Džívan Nedunčežijan, který ve finále zdolal krajany Purava Radžu s Divižem Šaranem výsledkem 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a při svém druhém společném startu, po Chengdu Open 2016, získali premiérovou společnou trofej. Bopanna vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 28letého Nedunčežijana to bylo vůbec první turnajové vítězství na okruhu. Po turnaji se 9. ledna 2017 posunul na žebříčkové maximum ve čtyřhře, když figuroval na 86. příčce.

Nasazení párů 

  Jonatan Erlich /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinále)
  Leander Paes /  André Sá (1. kolo)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2017
ATP World Tour 2017